Stichler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Stichler (* 1946), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Christine Stichler (* 1966), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Mark Stichler (* 1968), deutscher Buch und Filmautor
 Peter Stichler (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Susanne Stichler (* 1969), deutsche Fernseh-Moderatorin